McGregor kan syfta på:

 McGregor (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 McGregor (auktor) – flera

Geografi

Antarktis 

 Mount McGregor, 
 McGregor Glacier – en glaciär 
 McGregor Nunatak – en nunatak

Australien 

 Mount Mcgregor – ett berg i Queensland

Kanada 

 McGregor Pass – ett bergspass i British Columbia
 Barrage McGregor – en dammbyggnad i Ontario
 McGregor River – en flod i British Columbia
 McGregor Plateau – en slätt i British Columbia

Nya Zeeland 

 McGregor (bergstopp), Wellington, Carterton District,

USA 

 McGregor, Florida, ort, Lee County, 
 McGregor, Texas, ort, McLennan County, 
 McGregor, Iowa, ort, Clayton County, 
 McGregor, Minnesota, ort, Aitkin County,

Se även
 McGregor Bay
 McGregor Brook
 McGregor Creek
 McGregor Island
 McGregor Lake
 McGregor Lakes
 McGregor Mountain
 McGregor Range

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar